Bow River kan syfta på:

 Bow River, Alberta, ett vattendrag i Kanada
 Bow River, Western Australia, ett vattendrag i Australien